

Sport automobile 
La Formule 1 est la discipline reine du sport automobile. F1 ou F-1 peut donc faire référence à:

Modèle de Formule 1 
 Arzani Volpini F1, un modèle de Formule 1 de 1954 ;
 Scarab F1, un modèle de Formule 1 de 1960 ;
 De Tomaso F1, un modèle de Formule 1 de 1961 ;
 ENB F1, un modèle de Formule 1 de 1962 ;
 Fondmetal F1, un modèle de Formule 1 de 1991 ;
 Abarth F1, un projet de Formule 1 ;
 Arno F1, un projet de Formule 1 ;
 Asiatech F1, un projet de Formule 1 ;
 Bizzarrini F1, un projet de Formule 1 ;
 Ekström F1, un projet de Formule 1 ;
 GRD F1, un projet de Formule 1 ;
 Stefan F1, un projet de Formule 1 ;
 Scalabroni F1, un projet de Formule 1 ;
 TOM'S F1, un projet de Formule 1.

Véhicule automobile 
 McLaren F1, une voiture de route produite par McLaren Cars entre 1993 et 1998 ;
 Renault Espace F1, un prototype automobile conçu par Renault et Matra en 1994.

Médias sur la Formule 1 
 F1 à la Une, une émission de télévision diffusée de 1992 à 2013 sur TF1 ;
 Formula One, une émission de télévision diffusée depuis 2013 sur Canal + ;
 ToileF1.com, le premier site français de Formule 1.

Jeux vidéo sur la Formule 1 

 F-1 (1976), un jeu vidéo de course développé par Namco ;
 F-1 Race (1984), un jeu vidéo de course développé par Nintendo ;
 F-1 Dream (1988), un jeu vidéo de course développé par Capcom ;
 F1 (1993), un jeu vidéo de course développé par Lankhor ;
 Formula One (1996-2006), une série de jeux-vidéo développé par Bizarre Creations puis par Sony Studio Liverpool ;
 EA Sports F1, (2000-2002), une série de jeux-vidéo développé par EA Sports ;
 F1, (depuis 2009), une série de jeux-vidéo développé par Codemasters.

Autres 
F1, F-1 ou F01 peut également faire référence à :

Agriculture 
 Hybride F1, la première génération d'un croisement, animal ou végétal, entre deux variétés distinctes ou races de lignées pures.

Cinéma 
 Formule 1 (Paranoia), film italien d'Umberto Lenzi sorti en 1970.

Domaine militaire 
Armes
 CN-105 F1, un canon antichar français ;
 FR-F1, un fusil de précision français ;
 , une série de modèles de grenade à fragmentation lancée en 1915 par la France et continuée par d'autres pays par la suite, tels que la Russie (jusque la Seconde Guerre Mondiale) ou l'Australie (de nos jours encore en service) ;
 MAPED F1, une mine antipersonnel française ;
 Mine MIACAH F1, une mine terrestre antichar française ;
 LRAC F1, un lance-roquettes antichar français ;
 SMG F1, un pistolet mitrailleur australien.

Aviation
 AEG F.1, un hydravion de reconnaissance allemand ;
 Mirage F1, un avion intercepteur français construit par Dassault ;
 Mitsubishi F-1, un avion de combat japonais.

Équipements
 un type de matériel de l'armée de terre française appliqué à de nombreux articles (sac modèle F1, treillis modèle F1, FA-MAS modèle F1,...).

Marine
 F 1, un sous-marin de la Regia Marina ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de Classe F de l'US Navy.

Hôtellerie 
 Hôtel F1, anciennement Hôtel Formule 1, chaîne d'hôtels à bas prix du groupe Accor.

Immobilier 
 F1 est une catégorie permettant de définir la taille des logements.

Informatique et télécommunications 
 , la première touche de fonction d'un clavier informatique ;
 Xiaomi Pocophone F1, un smartphone du fabricant chinois Xiaomi.

Médias 
 France 1, un canal de télévision français diffusé en outre-mer ;
 Federální 1, l'unique chaîne fédérale tchécoslovaque née de ČT2.

Musique 
 F1, EP de l'auteure-compositrice-interprète québécoise FLORAA (2020).

Photographie 
 Canon F-1 est un appareil photo reflex professionnel lancé en 1971 ;
 Canon New F-1, lancé en 1981, est le remplaçant du Canon F-1.

Sécurité civile et sapeurs-pompiers 
 Casque F1, un type de casque français utilisé par les sapeurs-pompiers de nombreux pays.

Sciences 
Astronomie
 sous-couche de l'Ionosphère.

Médecine
 F1 : Score Metavir pour l'évaluation de la fibrose afin de décrire l'état pathologique du patient ;
 Démence vasculaire (F01), d'après la classification internationale des maladies.

Météorologie
 F1, une catégorie de tornade sur l'échelle de Fujita (vents 120-180 km/h, dégâts modérés).

Astronautique 
 Le F-1, un hydravion de 10 places conçu par Jack Northrop pour les frères Loughead dans les années 1910.
 F-1, un moteur-fusée équipant le lanceur super lourd américain Saturn V.

Sport aérien 
La Formule 1 (ou F1) est une catégorie d'avion de course. Depuis 2014, une compétition se tient annuellement.

Transports 
Automobile
 BMW Série 7 (F01/F02), cinquième génération de la BMW série 7.

Motos
 Ducati F1, une moto du constructeur italien Ducati ;
 Norton F1, une moto du constructeur britannique Norton.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres